Adam Marczyński (1908-1985) – malarz, grafik
 Antoni Marczyński (1899-1968) – literat
 Jan Marczyński (1896-1941) – nauczyciel, działacz oświatowy
 Józef Marczyński – strona ujednoznaczniająca
 Romuald Marczyński (1921-2000) – matematyk
 Tomasz Marczyński (ur. 1984) – kolarz 
 Wawrzyniec Marczyński (1778-1845) – ksiądz